Eine Grenzbrigade ist ein militärischer Verband zum Schutz von Staatsgrenzen.

Es gab folgende Grenzbrigaden:
 Landwehrformationen der Schweizer Armee:
 Grenzbrigade 1 im Raum Genf, unterstellt dem Feldarmeekorps 1
 Grenzbrigade 2 im Raum Neuchâtel, unterstellt dem Feldarmeekorps 1
 Grenzbrigade 3 im Raum Ajoie, unterstellt dem Feldarmeekorps 1
 Grenzbrigade 4 im Raum Basel, unterstellt dem Feldarmeekorps 2
 Grenzbrigade 5 im Raum Aargau, unterstellt dem Feldarmeekorps 2
 Grenzbrigade 6 im Raum Schaffhausen, unterstellt dem Feldarmeekorps 4
 Grenzbrigade 7 im Raum Bodensee, unterstellt dem Feldarmeekorps 4
 Grenzbrigade 8 im Raum Rheintal, unterstellt dem Feldarmeekorps 4
 Grenzbrigade 9 im Raum Tessin, unterstellt dem Gebirgsarmeekorps 3
 Grenzbrigade 11 im Raum Simplonpass, unterstellt dem Gebirgsarmeekorps 3
 Grenzbrigade 12 im Raum Engadin, unterstellt dem Gebirgsarmeekorps 3

 Brigaden der Grenztruppen der DDR:
 6. Grenzbrigade Küste im Raum Ostsee, unterstellt der Volksmarine